Toponímia:
 Saint-Cyr (Alta Viena), municipi francès al departament de l'Alta Viena (regió del Llemosí)
 Saint-Cyr (Ardecha), municipi francès al departament de l'Ardecha (regió de Roine-Alps)
 Saint-Cyr (Manche), municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Cyr (Viena), municipi francès al departament de la Viena 
 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, municipi francès al departament del Roine 
 Saint-Cyr-de-Favières, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Cyr-de-Salerne, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Cyr-de-Valorges, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Cyr-des-Gâts, municipi francès al departament de Vendée 
 Saint-Cyr-du-Bailleul, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Cyr-du-Doret, municipi francès, al departament del Charente Marítim 
 Saint-Cyr-du-Gault, municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Saint-Cyr-du-Ronceray, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Cyr-en-Arthies, municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 Saint-Cyr-en-Bourg, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Saint-Cyr-en-Pail, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Cyr-en-Talmondais, municipi francès al departament de Vendée 
 Saint-Cyr-en-Val, municipi francès al departament del Loiret 
 Saint-Cyr-la-Campagne, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Cyr-la-Rivière, municipi francès al departament de l'Essonne 
 Saint-Cyr-la-Roche, municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 Saint-Cyr-la-Rosière, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Cyr-la-Lande, municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Saint-Cyr-le-Chatoux, municipi francès al departament del Roine 
 Saint-Cyr-l'École, municipi francès al departament de les Yvelines (regió de l'Illa de França)
 Saint-Cyr-le-Gravelais, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Cyr-les-Champagnes, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Saint-Cyr-les-Colons, municipi francès al departament del Yonne 
 Saint-Cyr-les-Vignes, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Cyr-Montmalin, municipi francès al departament del Jura 
 Saint-Cyr-sous-Dourdan, municipi francès al departament de l'Essonne 
 Saint-Cyr-sur-Loire, municipi francès, situat al departament d'Indre i Loira (regió de Centre)
 Saint-Cyr-sur-le-Rhône, municipi francès al departament del Roine 
 Saint-Cyr-sur-Menthon, municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Cyr-sur-Mer, municipi francès al departament del Var (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Saint-Cyr-sur-Morin, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 La Ferté-Saint-Cyr, municipi francès al departament del Loir i Cher 
 École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, escola militar que forma els oficials de les branques de l'exèrcit de terra francès i part dels oficials de la Gendarmeria de França
 La Celle-Saint-Cyr, municipi francès al departament del Yonne 
 Cantó de Saint-Cyr-sur-Loire, cantó francès al districte de Tours (departament de l'Indre i Loira)
 Biografies:
 Henri Saint Cyr (Estocolm, 1902 - Kristianstad, 1979), genet suec guardonat amb quatre medalles olímpiques d'or 
 Johnny Saint Cyr (Nova Orleans, Louisiana, 1890 - Los Angeles, Califòrnia, 1966), guitarrista i banjo de jazz estatunidenc 
 Laurent Gouvion Saint-Cyr (Toul, 1764 - Ieras, 1830), marquès de Gouvion-Saint-Cyr polític i militar francès